El Trofeo Joan Gamper 2020 fue la LV edición del torneo amistoso. El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2020 en el Camp Nou. En esta ocasión el F. C. Barcelona se enfrentó al Elche C. F., siendo esta la primera participación de los Ilicitanos, en el trofeo. Desde Valencia en 1994, hace aproximadamente 26 años, que el Barcelona no invitaba a un club español al torneo. Al final, el Barcelona derrotó 1-0 al Elche, ganando así su 43° título.

Partido

Referencias

Véase también 
 Trofeo Joan Gamper

Historia del Fútbol Club Barcelona
Joan Gamper